Das Fräulein vom Amt steht für:

 eine Telefonistin, die in der Anfangszeit des Telekommunikationszeitalters (teilweise aber auch bis ins Jahr 1987) in einer Telefon-Vermittlungsstelle an einem Klappenschrank gearbeitet hat
 den Film Fräulein vom Amt aus dem Jahr 1954, mit Renate Holm und Georg Thomalla